Rei de Café foi um título informal, dado no Brasil, no século XIX e no início do século XX, ao maior empresário rural plantador de café de sua época.

Existiram cinco reis do Café:

 Joaquim José de Sousa Breves
 Henrique Dumont
 Francisco Schmidt
 Carlos Leôncio de Magalhães
 Geremia Lunardelli (homenageado na canção de estilo Moda de Viola: "Rei do Café", de Teddy Vieira e Carreirinho)